Don Giovanni Tenorio –  celebre personaggio della letteratura e del teatro europei
 Don Giovanni Tenorio – tragicommedia di Carlo Goldoni del 1736
 Don Giovanni Tenorio (Don Juan Tenorio) – dramma di José Zorrilla del 1844
 Don Giovanni Tenorio – opera lirica di Ramón Carnicer del 1822
 Don Giovanni Tenorio – opera lirica di Giuseppe Gazzaniga del 1787